Vitre kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Vitré, Ille-et-Vilaine, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Vitré, Deux-Sèvres, tidigare kommun, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine,